Die Crurotarsi (auch Crocodylotarsi Benton und Clark, 1988) sind eine Gruppe von Archosauriern, zu denen die Krokodile (Crocodylia) und einige ausgestorbene Taxa wie die Phytosauria gehören.

Merkmale 
Das gemeinsame stammesgeschichtliche Merkmal (Synapomorphie) ist die für sie typische Ausbildung des Sprunggelenks, mit zwischen den beiden proximalen („oberen“) Fußwurzelknochen Astragalus und Calcaneus verlaufender Gelenklinie. Den Crurotarsi stehen die Ornithodira (Flugsaurier und Dinosaurier) als Schwestergruppe gegenüber, bei denen das Fußgelenk zwischen den proximalen und distalen („unteren“) Fußwurzelknochen verläuft.

Literatur 
 Michael J. Benton: Paläontologie der Wirbeltiere. 2007, ISBN 3899370724

Weblinks 
 Beschreibung der Crurotarsi (englisch)
 Merkmalsbeschreibung der Crocodylotarsi (englisch)